Paducah (Kentucky)
Paducah (Texas)